{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77601) - || 2001 KF26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77602) - || 2001 KZ26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77603) - || 2001 KS28 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77604) - || 2001 KK29 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77605) - || 2001 KK30 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77606) - || 2001 KQ30 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77607) - || 2001 KO31 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77608) - || 2001 KZ33 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77609) - || 2001 KM34 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77610) - || 2001 KY34 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77611) - || 2001 KZ34 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77612) - || 2001 KM36 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77613) - || 2001 KY36 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77614) - || 2001 KM37 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77615) - || 2001 KN37 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77616) - || 2001 KP37 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77617) - || 2001 KX37 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77618) - || 2001 KP39 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77619) - || 2001 KT40 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77620) - || 2001 KZ40 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77621) Koten || 2001 KZ41 || 25 mei 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (77622) - || 2001 KA43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77623) - || 2001 KP43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77624) - || 2001 KQ43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77625) - || 2001 KS43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77626) - || 2001 KV45 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77627) - || 2001 KG46 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77628) - || 2001 KV46 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77629) - || 2001 KE47 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77630) - || 2001 KV47 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77631) - || 2001 KK49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77632) - || 2001 KR49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77633) - || 2001 KP52 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77634) - || 2001 KQ54 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77635) - || 2001 KO55 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77636) - || 2001 KE56 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77637) - || 2001 KH56 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77638) - || 2001 KN56 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77639) - || 2001 KY57 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77640) - || 2001 KA58 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77641) - || 2001 KC58 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77642) - || 2001 KM58 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77643) - || 2001 KH60 || 16 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77644) - || 2001 KH65 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77645) - || 2001 KX66 || 30 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77646) - || 2001 KZ67 || 27 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77647) - || 2001 KT69 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77648) - || 2001 KV69 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77649) - || 2001 KZ69 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77650) - || 2001 KB71 || 24 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77651) - || 2001 KX71 || 24 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77652) - || 2001 KF72 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77653) - || 2001 KH72 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77654) - || 2001 KX72 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77655) - || 2001 KO73 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77656) - || 2001 LT3 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77657) - || 2001 LE5 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77658) - || 2001 LH5 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77659) - || 2001 LY5 || 12 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77660) - || 2001 LF8 || 15 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77661) - || 2001 LN8 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77662) - || 2001 LU12 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77663) - || 2001 LR14 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77664) - || 2001 LT15 || 12 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77665) - || 2001 LW15 || 12 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77666) - || 2001 LK17 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77667) - || 2001 LZ17 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77668) - || 2001 LL19 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77669) - || 2001 MY9 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77670) - || 2001 MH11 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77671) - || 2001 MD13 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77672) - || 2001 MV17 || 28 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77673) - || 2001 MA20 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77674) - || 2001 ML20 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77675) - || 2001 MS21 || 28 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77676) - || 2001 MD22 || 28 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77677) - || 2001 MA25 || 16 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77678) - || 2001 MH27 || 20 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77679) - || 2001 MK27 || 20 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77680) - || 2001 MJ29 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77681) - || 2001 MO29 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77682) - || 2001 MY29 || 29 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77683) - || 2001 NN || 9 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77684) - || 2001 NO || 9 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77685) - || 2001 NA3 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77686) - || 2001 NA4 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77687) - || 2001 NT6 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77688) - || 2001 NF8 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77689) - || 2001 NZ10 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77690) - || 2001 NY11 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77691) - || 2001 NJ12 || 13 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77692) - || 2001 NQ14 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77693) - || 2001 NM17 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77694) - || 2001 NT18 || 12 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77695) - || 2001 NS19 || 12 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77696) Patriciann || 2001 OT2 || 18 juli 2001 || Nashville || R. Clingan
|-
| (77697) - || 2001 OC3 || 19 juli 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (77698) - || 2001 OL3 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77699) - || 2001 OV3 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77700) - || 2001 OP4 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten